Малая Пионерская улица — название улиц в разных населённых пунктах Российской Федерации.

 Малая Пионерская улица — улица в Москве;
 Малая Пионерская улица — улица в городе Остров (Псковская область);
 Малая Пионерская улица — улица в Томске (Тимирязевское);
 Малая Пионерская улица — улица в селе Хопёрское (Балашовский район Саратовской области).

См. также 
 Большая Пионерская улица;
 Пионерская улица.